Triraphis kan syfta på:

 Triraphis (djur) – ett släkte av steklar
 Triraphis (växter) – ett släkte av växter